Wilkoszewski – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku Polsce nosiło je 270 osób.
Osoby o nazwisku Wilkoszewski:
 Bogumił Wilkoszewski – polski chemik, wykładowca akademicki
 Bronisław Wilkoszewski – fotograf, działacz społeczny
 Franciszek Dionizy Wilkoszewski – dziennikarz, wydawca, redaktor „Gońca Częstochowskiego”
 Jakub Wilkoszewski – ławnik, rajca kielecki
 Stanisław Wilkoszewski – polski duchowny rzymskokatolicki
 Władysław Wilkoszewski – oficer, członek organizacji miejskiej w Warszawie

Przypisy